Владимир Фёдорович Штраних (1888—1981) — советский, российский -живописец, график, , . Народный художник СССР (1978).

Биография 
Владимир Штраних родился 1 октября (по другим источникам — 3 октября) 1888 года в Смоленске (по другим источникам — в селе Царицыно Московской губернии),в семье, ведущей свою родословную от обрусевших ливонский рыцарей Штранихов.

В двенадцатилетнем возрасте поступил в Императорское Строгановское Центральное художественно-промышленное училище (ныне Московская художественно-промышленная академия имени С. Г. Строганова).

По окончании училища в 1907 году работал декоратором в Большом театре под руководством К. А. Коровина, которого всегда называл своим основным учителем.

В 1914 году окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Учился у А. М. Васнецова, К. А. Коровина, А. Е. Архипова, С. В. Малютина, Л. О. Пастернака.

Первые послереволюционные годы провёл в Смоленске. Принимал активное участие в общественно-культурной жизни города, руководил художественной студией Пролеткульта.

С 1922 года жил в Москве. Известен как один из ведущих московских живописцев того времени. Приобрёл известность как автор работ, посвящённых военно-морскому флоту («Перед регатой», «На страже Родины», «Уголок Мурманского порта»). Работал преимущественно в жанре пейзажа. Занимался плакатом. 

Участник художественных выставок с 1912 года. Участвовал в 3-й выставке картин в Рязани (1919), 2-й государственной выставке картин в Смоленске (1921), выставке картин 22 художников (1927), выставках «Плакат на службе пятилетки» (1932) в Москве, «Народное просвещение СССР» в Лондоне (1932) и других. В 1959 году в Смоленске состоялась большая персональная выставка художника. Его работы представлены в Смоленском государственном музее-заповеднике.

Среди его учеников известные впоследствии художники: К. Дорохов, М. Хазанов, Н. Падалицын и др.

Член Московского союза советских художников с 1937 года. Член-корреспондент Академии художеств СССР с 1959 года.

Скончался 28 февраля (по другим источникам — 27 февраля) 1981 года в Москве. Похоронен на Востряковском кладбище.

Награды и звания 
 Заслуженный художник РСФСР (1968)
 Народный художник РСФСР (1975)
 Народный художник СССР (1978)

Работы 
 «Ночная выплавка металла» (1937)
 «Колхозная электростанция» (1953—1968)
 «На страже родных рубежей» (1962)
 «Ветер осенний» (1967)
 «Весна подмосковная» (1963)
 «Москва-Волга» (1967)
 «Романтика русской ночи» (1925) 
 «Майский день» (1940)
 «Золотая песнь земли» (1978—1979) 
 триптих «Наш Север»

Примечания 

Плакатисты СССР
Плакатисты России
Графики СССР
Графики России
Художники-педагоги
Театральные художники СССР
Театральные художники России
Художники-соцреалисты СССР
Художники-соцреалисты России
Художники-пейзажисты СССР
Художники-пейзажисты России
Художники журнала «Мурзилка»
Выпускники МГХПА имени С. Г. Строганова
Выпускники Московского училища живописи, ваяния и зодчества
Члены-корреспонденты Академии художеств СССР
Похороненные на Востряковском кладбище